Steinhilper ist der Familienname folgender Personen:
 Ulrich Steinhilper (1918–2009), Autor und Entwickler
 Waldemar Steinhilper (1932–1998), Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Steinhilber